Collegio elettorale di Ozieri – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ozieri – collegio elettorale del Regno d'Italia